Frederik Hviid ist der Name folgender Personen:

* Frederik Hviid (Schwimmer) (* 1974), spanischer Schwimmer
 Frederik Louis Hviid (* 1988), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor